Äthiopien steht für:
 Äthiopien, ein heutiger Binnenstaat im Nordosten Afrikas
 Aithiopia, im Altertum eine Region im Osten Afrikas
 die Bezeichnung im Alterum bzw. in der altgriechischen Geschichtsschreibung für das Reich von Kusch